Santo Stefano (La Maddalena), een Italiaans eiland
Santo Stefano (Pontijnse Archipel), een Italiaans eiland
Santo Stefano (Ravenna)	
Santo Stefano (Venetië), een kerk in Venetië
Santo Stefano Belbo
Santo Stefano Lodigiano	
Santo Stefano Medio
Santo Stefano Quisquina
Santo Stefano Roero	
Santo Stefano Ticino	
Santo Stefano al Mare
Santo Stefano d'Aveto	
Santo Stefano del Sole	
Santo Stefano di Briga
Santo Stefano di Cadore	
Santo Stefano di Camastra	
Santo Stefano di Magra
Santo Stefano di Rogliano	
Santo Stefano di Sessanio	
Santo Stefano in Aspromonte
Santo Stefano in Vairano, een plaats in de Italiaanse gemeente Crema